Достопримечательности Харькова — известные объекты на территории города Харькова, являющиеся архитектурными, природными, туристическими либо иными достопримечательностями, отражёнными в краеведческой литературе, путеводителях и тому подобных источниках.

Улицы и площади 
 Улица Университетская
 Московский проспект — самая длинная улица города, главная транспортная магистраль.
 Проспект Гагарина — вторая основная транспортная магистраль
города.
 Сергеевская площадь (б. Пролетарская пл.)
 Павловская площадь (б. пл. Розы Люксембург)
 Площадь Конституции — самая древняя площадь города.
 Улица Сумская — центральная улица города.
 площадь Свободы — самая большая площадь Украины, седьмая по величине в мире, центральная площадь Харькова (до второй половины 1990-х — площадь Дзержинского).
 Площадь Архитекторов
 Улица Пушкинская — вторая центральная улица города.

 Привокзальная площадь, где расположено управление Южной железной дороги

Харьковское метро включает в себя 3 линии из 30 станций и имеет длину 39,6 км.

Исторические объекты 
 Благовещенский базар (Благбаз) — ныне Центральный рынок, был одним из крупнейших в восточной Украине. Известен также тем, что сюда в 20-е гг. XX века стекались беспризорные со всей Украины (Харьков тогда был столицей), и именно здесь А. С. Макаренко собирал беспризорных, когда создавал свою Куряжскую колонию, затем ФЭД.
 Английский танк Mk V Первой мировой войны.

Памятники архитектуры 

 Успенский собор, построен в стиле барокко в 1657 году — наиболее старое сооружение города. Колокольня собора XIX века на момент постройки была одной из самых высоких в Российской империи (выше колокольни Ивана Великого в Москве); сейчас — высочайшая в Харьковской епархии, одна из самых высоких на Украине. Высота колокольни 89,5 метра.
 Покровский собор, построен в стиле барокко и освящён в 1689 году; впоследствии дал название монастырю, основанному в XVIII веке.
 Губернаторский дворец — построен в стиле барокко в 1777 году архитекторами М. Тихменевым и П. Ярославским на улице, затем названной Университетской по университету, разместившемуся в 1805 году в этом дворце.
 «Провиантский магазин» — двухэтажное складское здание для хранения городских запасов продовольствия. Построено в 1787 году в стиле русский классицизм. Переулок, где находится здание позже назван Ярославским в память архитектора Петра Ярославского, который является автором проекта «Провиантского магазина». В 2005 интерьер здания уничтожен фирмой «Домотехника», открывшей здесь магазин.
 Усадьба городского головы Е. Е. Урюпина по улице Рымарской, 4. Одноэтажное здание возведено в конце XVII века и является самой старой городской постройкой такого типа. 
 Доходный дом Селиванова, улица Пушкинская, 19, — один из лучших в городе домов в стиле декоративного модерна. Построен в 1907 году по проекту архитектора А. М. Гинзбурга. На доме сохранились старые надписи над бывшими магазинами и мастерскими 1-го этажа. Дом имеет мансардный этаж с окнами-люкарнами и богатое декоративно-пластическое решение фасада.
 Здание Государственной промышленности (так называемый «Госпром») — первое железобетонное сооружение гражданского строительства в СССР. Первый «советский небоскреб» в стиле конструктивизма начали возводить в 1925 году и построили всего за 2,5 года. Высота здания 63 метра, вместе с телевышкой, установленной в 1955 году — 108 метров. Объём здания 347 тыс. м3.
 Зеркальная струя — фонтан, который построен в стиле ампир в 1947 году в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Включён в Список «7-ми чудес Харькова». Семь чудес Харькова в миниатюре установлены на площади Архитекторов.
 Дом с химерами — здание в стиле английской готики.
 Архитектурный ансамбль площади Свободы — шестой по величине в Европе и двенадцатый в мире.

Храмы 
 Благовещенский собор (1901)
 Покровский собор
 Успенский собор (1844)
 Свято-Пантелеймоновский храм
 Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
 Храм 2000-летия Рождества Христова
 Озерянский храм
 Трёхсвятительская церковь
 Церковь Марии Магдалины
 Часовня Архистратига Михаила
 Часовня святой мученицы Татианы
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии
 Хоральная синагога

Музеи 
 Исторический музей
 Музей природы
 Музей секса и сексуальных культур мира
 Художественный музей
 Музей народного искусства Слобожанщины
 Морской музей
 Литературный музей
 Городской музей К. И. Шульженко
 Музей-квартира семьи Гризодубовых
 Музей «Космос»
 Музей воды
 Музей истории Южной железной дороги
 Музей керамической плитки и сантехники
 Мемориальный комплекс «Дробицкий Яр»
 Музей Холокоста
 Муниципальная галерея
 Галерея «Маэстро»

Театры 
 Театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко
 Театр им. А. С. Пушкина
 Театр им. Т. Г. Шевченко
 Театр музыкальной комедии
 Театр для детей и юношества
 Театр кукол
 Дом актёра
 Харьковская филармония
 Дом органной и камерной музыки
 Цирк
 Харьковский планетарий им. Ю. А. Гагарина — открыт в 1957 году.
 Харьковский дельфинарий — крупнейший в СНГ. Открыт 28 мая 2009 года.

Стадион 
Стадион «Металлист» — главный стадион города, на котором проводит матчи местный футбольный клуб «Металлист». Открыт в сентябре 1926 года. Реконструирован к ЕВРО-2012. Вмещает 38 633 зрителей.

Памятники 
 Памятник Тарасу Шевченко, высота 16,5 м, 1934—1935 год, авторы М. Г. Манизер и И. Г. Лангбард, вес металлической части 30 т, отлит в литейных мастерских Ленсовета.
 Памятник Воину-освободителю на ул. 23 Августа и пр. Ленина (Павлуша) (1981)
 Памятник Ярославу Мудрому
 Памятник Владимиру Высоцкому

Необычные памятники 
Помимо исторических памятников в Харькове можно увидеть оригинальные юмористические скульптуры:

 «Отец Фёдор» (персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»), стоит на платформе 1 Южного вокзала
 «Остап Бендер», «Эллочка-Людоедка» и «Киса Воробьянинов» у дома № 21 по ул. Петровского
 «Профессор Преображенский и Шариков» (персонаж романа М. Булгакова «Собачье сердце») у дома № 12 по ул. Квитки-Основьяненко
 «Кот Бегемот» (персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита») у дома № 18 по ул. Ольминского
 «Семейство при деле» (скульптор Франк Мейслер), «Оркестр» (скульптор Франк Мейслер), «Бронзовый мальчик», «Фотограф», «Железный конь», «Ослик» во дворике галереи «Авек» по ул. Сумской, 72

Парки, сады, скверы 
 Городской сад им. Т. Г. Шевченко
 Сквер Победы
 Источник в Саржином яру
 Ботанический сад Харьковского университета
 Харьковский зоопарк — третий по времени открытия в Российской империи и ведущий свою историю с 90-х годов XIX столетия, когда по инициативе профессора Александра Федоровича Брандта в городе была предпринята попытка организовать «акварий». В настоящее время имеет площадь 22 га, а в коллекции зоопарка насчитывается около 400 видов животных, в том числе редких и исчезающих.
 Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького
 Харьковская канатная дорога, протянулась через Ботанический сад и парк имени Горького.
 Малая Южная железная дорога
 Мемориальный комплекс Славы

Перечень объектов, относящихся к городской символике 
Утверждён решением Исполнительного комитета Харьковского городского Совета № 384 от 12 апреля 2000 года.
 1. Беседка с Сквере Победы Зеркальная струя (Сумская, 34).
 2. Благовещенский собор (ул. К. Маркса, 1).
 3. Общий вид Площади Конституции.
 4. Здание горсовета (пл. Конституции, 7).
 5. Успенский собор (ул. Квитки-Основьяненко, 2).
 6. Общий вид Площади Свободы.
 7. Госпром (пл. Свободы, 5).
 8. Памятник Т.Г. Шевченко (ул. Сумская, 35).
 9. Железнодорожный вокзал Харьков-Пассажирский (Привокзальная площадь).
 10. Покровский собор (ул. Университетская, 8).
 11. Киноконцертный зал «Украина» (ул. Сумская, 35).
 12. Здание ХНАТОБа (ул. Сумская, 25).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Достопримечательности Харькова